Александр Михайлович Гончаренко () — советский, казахстанский и российский футболист, играл на позиции защитника.

Карьера 
Карьеру начинал в клубе «Спартак» из его родного Семипалатинска.
Одним из его тренеров был Виталий Афанасьевич Шевелёв. В 1980 перебрался в «Кайрат». С 1981 по 1990 годы, за исключением сезона 1987 года выступал за павлодарский «Трактор». В 1991 году играл за «Шахтёр» Караганды. После распада СССР перебрался в Россию, где выступал за владивостокский «Луч», за который в высшей лиге дебютировал 8 марта 1993 года в домашнем матче 1-го тура против камышинского «Текстильщика», отыграв полный матч. В 1994 году вернулся в павлодарский «Трактор», который был переименован в «Ансат», в 1997 году играл за команду первой лиги «Трактор-2» Павлодар. В 2000 году выступал за «Трактор» и был главным тренером этого клуба. С 2005 по 2012 годы был директором «Иртыша». С 2016 года работает спортивным директором клуба «Кызыл-Жар СК».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Трактор» Павлодар
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Футбольные тренеры Казахстана